Овен Тјудор (енгл. Owen Tudor) био је велшки војник, дворјанин на енглеском двору, отац Едмунда Тјудора, деда краља Хенрија VII и прадеда краља Хенрија VIII.

Година као и место његовог рођења су непознати. Био је дворјанин Катарине Валоа, с којом се тајно оженио. Брачни пар је имао шесторо деце. Овен је погубљен 2. фебруара 1461, након што је његова војска доживела пораз од стране Јоркиста, за време Ратова ружа.

Породично стабло

Референце 

Умрли 1461.
Династија Тјудор